Åsen kan syfta på:

 Åsen – en tätort i Älvdalens kommun i norra Dalarna
 Åsen, Vänersborgs kommun - en småort i Vänersborgs kommun
 Åsen, Ljungby kommun – en by i Odensjö socken i Ljungby kommun
 Åsen (naturreservat) – ett naturreservat i Åtvidabergs kommun
 Åsen, Pargas – en ö i Pargas stad, Åboland, Finland.
 Åsen (Levangers kommun) – en tätort i Levangers kommun, Nord-Trøndelag fylke, Norge.

Se även
Åsens by – ett svenskt kulturreservat nära Haurida i Aneby kommun
Åsensbruk
Åsens kapell
Ås (olika betydelser)
Åsarna